Sainte-Radegonde (Aveyron)
 Sainte-Radegonde (Charente-Maritime)
 Sainte-Radegonde (Dordogne)
 Sainte-Radegonde (Gers)
 Sainte-Radegonde (Gironde)
 Sainte-Radegonde (Saône-et-Loire)
 Sainte-Radegonde (Deux-Sèvres)
 Sainte-Radegonde (Somme), voormalige gemeente
ook:
Sainte-Radégonde,  Vienne 
Sainte-Radégonde-des-Noyers, Vendée 

(Veel van) deze plaatsen zijn genoemd naar Radegundis (ca. 520–587), koningin der Franken en christelijk heilige.